Зелены  или Зеленый () — чешская фамилия. Известные носители:

 Зелены, Йиндржих (1922—1997) — чешский философ.
 Зелены, Йозеф (1824—1886) — чешский художник, педагог.
 Зеленый, Ярослав (род. 1992) — чешский футболист.